В одиночному розряді тенісного турніру Zurich Open 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Алісія Молік здобула титул, у фіналі перемігши Марію Шарапову 4-6, 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Відсутня
 Відсутня
  Олена Дементьєва (півфінал)
  Марія Шарапова (фінал)

 Відсутня
 В Звонарьова (2-ге коло)
 Вінус Вільямс (чвертьфінал)
 Надія Петрова (чвертьфінал)
 Ай Суґіяма (чвертьфінал)
 Патті Шнідер (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Zurich Open
Тур WTA 2004